In the Good Old Summer Time – canzone pubblicata nel 1902 con musica di George Evans e parole di Ren Shields

Film
In the Good Old Summer Time – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Vitagraph Company of America
In the Good Old Summer Time – film del 1926 di Dave Fleischer
I fidanzati sconosciuti (In the Good Old Summer Time) – film del 1949 diretto da Robert Z. Leonard